KZS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kastelorizo (Grecia)